Panula est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1911-1912), enfant finlandais, victime du naufrage du Titanic
Jorma Panula (né en 1930), chef d'orchestre et compositeur finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois